Blauwkapel (kerk), een kerk in de plaats Blauwkapel
 Blauwkapel (plaats), een gehucht op de grens van Utrecht en De Bilt
 Fort Blauwkapel, een negentiende-eeuws fort te Blauwkapel
 Spoorwegknooppunt Blauwkapel, een spoorwegknooppunt nabij Blauwkapel
 Rijksbeschermd gezicht Blauwkapel, een van rijkswege beschermd stadsgezicht in Blauwkapel